Badra – comune della Turingia in Germania.
Badra – città dell'India.
Badra – città dell'Iraq.